Nauer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Nauer (1893–1966), deutscher Maler 
 Albert Nauer (1910–?), Schweizer Innenarchitekt und Designer 
 Angelika Nauer (1924–1997), Schweizer Plastikerin, Bildhauerin und Malerin 
 Daria Nauer (* 1966), Schweizer Leichtathletin
 Doris Nauer (* 1962), deutsche Theologin
 Hans Knecht-Nauer (1898–1960), Schweizer Geologe 
 Josef Nauer (1906–1987), Schweizer Holzbildhauer
 Karl Nauer (1874–1962), deutscher Kapitän und Südseeforscher
 Marcel Nauer (* 1953), Schweizer Verleger
 Martin Nauer (* 1952), Schweizer Akkordeonspieler
 Otto Nauer (1914–2012), Schweizer Politiker (SP)
 Walter Meyer-Nauer (1891–1962), Schweizer Journalist und Politiker

Siehe auch:
 Peter Naur (1928–2016), dänischer Informatiker